Oscar Malmborg kan syfta på:

Oscar Malmborg (riksdagsman), en svensk folkskollärare och politiker (folkpartist) 1892 - 1968
Oscar Malmborg (officer),  en gotländsk officersson som blev överste i USA:s armé 1820 - 1880